Snellen ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Snellen (1834–1908), niederländischer Augenarzt
 Herman Snellen der Jüngere (1864–1929), niederländischer Ophthalmologe
 Ignace Snellen (1933–2018), niederländischer Verwaltungswissenschaftler
Ignas Snellen (* 1970), niederländischer Astronom
 Maurits Snellen (1840–1907), niederländischer Meteorologe

Siehe auch:
 Snellen-Haken, ein Sehzeichen für Sehtests